Eutelidas ist:

 Eutelidas (Olympionike), ein Sieger der Olympischen Spiele der Antike
 Eutelidas (Bildhauer), ein griechischer Bildhauer